La Sireneta, conte anònim danès popularitzat per Hans Christian Andersen
 Cinema:
 La Sireneta (pel·lícula de 1975), pel·lícula d'animació japonesa
 La Sireneta (pel·lícula de 1989), pel·lícula d'animació de Disney
 The Little Mermaid II: Return to the Sea, pel·lícula d'animació de Disney del 2000, seqüela de la de 1989
 The Little Mermaid: Ariel's Beginning, pel·lícula d'animació de Disney del 2008, preqüela de la de 1989
 La Sireneta (pel·lícula de 2018), pel·lícula estatunidenca protagonitzada per Poppy Drayton i William Moseley
 La Sireneta (pel·lícula de 2023), pel·lícula estatunidenca dirigida per Rob Marshall

 Miscel·lània:
 La Sireneta (estàtua), estàtua a Copenhaguen en honor de la sireneta del conte
 The Little Mermaid (sèrie), basada en la pel·lícula de Disney
 The Little Mermaid (musical), basat en la pel·lícula de Disney
 The Little Mermaid (videojoc), basat en la pel·lícula de Disney